La Brosse est un nom issu du latin populaire bruscia, « épineux » (du latin broccum, désignant les dents d'un animal sauvage),  qui a pu servir à dénommer, à l'époque romaine, les friches de broussaille et d'épineux. Par la suite le mot a été appliqué, de façon plus générale, aux terres incultes.

Toponyme 

 La Brosse, ancienne commune française du département de Seine-et-Oise, rattachée à Bois-Robert-et-Labrosse
 La Brosse, lieu-dit de la commune française de Montfey, dans l'Aube
 La Brosse, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône
La Brosse, lieu-dit de la commune française de Aubinges, dans le Cher.
 La Brosse, ancien nom porté par la commune française de Labrosse dans le Loiret
 La Brosse-Montceaux, commune française de Seine-et-Marne
 Bois-Robert-et-Labrosse, ancienne commune française de Seine-et-Oise, rattachée à Breuil-Bois-Robert dans les Yvelines

Patronyme 

 Guy de La Brosse (1586-1641), botaniste et médecin français
 Hubert de La Brosse (1908-1994), général de brigade français 
 Eugène Guillet de La Brosse (1857-1939), industriel français
 François de La Brosse (il appartient à la famille Guillet de La Brosse) (né en 1950-), publicitaire français
 Simon de La Brosse (1965-1998), acteur français
 Famille Guillet de La Brosse
 Itier de la Brosse, gouverneur de Champagne au

Autres 
 La Brosse, émission de télévision
 Établissement de la Brosse et Fouché, ancien chantier naval

Voir aussi

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France